Сверхпроводники на основе железа (Iron-based superconductors, FeSC) — железосодержащие химические соединения, обладающие сверхпроводимостью. Были открыты в 2006 году. Примечательны осуществлением сверхпроводимости не по плоскостям CuO2 — единственной её реализацией в оксидных материалах.

См. также 
 Высокотемпературная сверхпроводимость
 Хидэо Хосоно

Примечания 

Соединения железа по алфавиту
Соединения железа
Сверхпроводники